Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1971 года () прошёл в городе Апелдорн с 20 марта по 9 апреля.

 — Тон Сейбрандс

 — Питер Бергсма

 — Вим ван дер Слёйс

Ход турнира 
С первого тура Тон Сейбрандс (действующий чемпион страны 1967, 1969—1970) и Питер Бергсма (чемпион 1968 года) возглавили турнирную гонку. После трех туров у них было по три победы и отрыв от ближайших преследователей на два очка. В 4-м и 5-м турах Сейбрандс вновь выиграл, а Бергсма два сыграл вничью, тем самым отстав на два очка. После очной встречи лидеров в 6 туре, завершившийся вничью, разница в два очка сохранилась и не менялась до конца чемпионата.

Результаты

Ссылки 
 Турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

1971 год в шашках
Спортивные соревнования в Апелдорне
Март 1971 года
Апрель 1971 года
Спорт в Нидерландах в 1971 году